Ян (Иоганн) Слуни́чко (, ):

  (1816—1894) — чешский педагог.
 Слуничко, Ян (музыкант) (1852—1923) — чешско-немецкий скрипач и музыкальный педагог.